Expansion peut désigner dans plusieurs domaines :

Cosmologie 
 Expansion de l'Univers, le phénomène d'éloignement des galaxies distantes les unes des autres ;
 Le taux d'expansion actuel de l'univers est appelé constante de Hubble.

Géométrie différentielle 
 Expansion dénote la tendance d'un ensemble de géodésiques à s'éloigner les unes des autres selon la forme de la métrique.

Économie 
 Une phase d'expansion correspond à une accélération du taux de croissance.

Presse écrite 
 Le Groupe Express-Expansion est un groupe de presse français, propriétaire entre autres des magazines L'Express et L'Expansion ;
 L'Expansion est un magazine français.

Littérature 
 Expansion (titre original : Outward Bound) est une nouvelle de science-fiction, écrite par Norman Spinrad et publiée en mars 1964 dans le magazine Analog Science Fiction and Fact.
 Expansion est un roman de Peter F. Hamilton.

Jeu vidéo 
 «  », terme issu de l'anglais, désigne une extension de jeu vidéo.